Песмапа има више значења:

 Песмапа (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Песмапа (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику